Frédéric Lordon (né en 1962), économiste français ;
 Jean-Abel Lordon (1801-1852), peintre français, fils de Pierre-Jérôme ;
 Paul Lordon (1854-1934), journaliste français ;
 Pierre-Jérôme Lordon (1780-1838), peintre et dessinateur français.

Patronyme français